Heroes — седьмой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный 16 мая 2014. Это — первый альбом группы в новом составе с гитаристами Крисом Рёландом и Тоббе Энглундом, а также с новым барабанщиком Ханнесом Ван Далом. Продюсированием альбома занимался Петер Тэгтгрен (Abyss Studios). Оформлением занимался Péter Sallai, а фотографии были сделаны Ryan Garrison. Первый сингл To Hell and Back из этого альбома был выпущен посредством цифровой дистрибуции 28 марта 2014 и доступен на iTunes, Nuclear Blast, Amazon и Google Play. Второй сингл Resist And Bite был также выпущен посредством цифровой дистрибуции 2 мая 2014, доступен на iTunes, Nuclear Blast и Amazon.

Концепция 
Альбом посвящён людям, отдавшим жизнь во имя своей родины и своих идеалов.
В интервью, опубликованном на сайте Grande Rock, басист группы Пер Сундстрём сказал, что при создании альбома музыканты решили отойти от темы крупных исторических сражений и, сосредоточившись на периоде Второй мировой войны, уделить внимание отдельным личностям — тем, кто пошёл дальше чувства долга, жертвуя собой во благо других.

В частности, композиция «Smoking Snakes» была посвящена бойцам Бразильского экспедиционного корпуса, сражавшегося в Италии во время Второй мировой войны.
В 2015 году Оркестр 14-й бригады бразильской мотопехоты исполнял эту песню группы Sabaton в память о павших героях-соотечественниках.

Список композиций 

Эти 2 последние композиции входят в диджипак.

Бонусные треки 
Присутствуют только на ограниченном издании альбома

Участники записи 
 Йоаким Броден — вокал, клавишные, ритм-гитара (Resist and Bite)
 Пер Сундстрём — бас-гитара
 Крис Рёланд — ритм-гитара, бэк-вокал
 Тоббе Энглунд — соло-гитара, бэк-вокал
 Ханнес Ван Дал — ударные

Примечания 

Альбомы Sabaton
Альбомы Nuclear Blast Records